Fiódor (también transliterado Fyódor o a veces Fédor, en ruso Фёдор) es un nombre ruso de varón, equivalente a Teodoro.

Es el nombre de:
  Fiódor Chaliapin (1873–1938), cantante de ópera ruso.
  Fiódor Dostoyevski (1821–1881), escritor ruso.
  Fiódor Tiútchev (1803–1873), poeta ruso.
  Fiódor Yemelianenko (1976–), luchador ruso de artes marciales mixtas.
  Fedor den Hertog (1946–), ciclista neerlandés.
  Fedor Flinzer (1832–1911), pintor y dibujante alemán.
  Fedor von Bock (1880–1945), mariscal de campo alemán.
  Nicolás Fedor (1985–), futbolista venezolano.
Fiódor es el nombre de los siguientes zares de Rusia:

Teodoro I de Rusia (1557–1598).
Teodoro II de Rusia (1589–1605).
Teodoro III de Rusia (1661–1682).

Nombres rusos
Nombres masculinos